Зоревка — топоним

Украина 
 Зоревка — село,  Новониколаевский район,  Запорожская область
 Зоревка — село,  Кагарлыкский район,  Киевская область
 Зоревка — село,  Полтавский район,  Полтавская область
 Зоревка — село,  Белозёрский район,  Херсонская область
 Зоревка — село,  Золотоношский район,  Черкасская область